„Prozorliwyj” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty rosyjskiej (radzieckiej) marynarki wojennej:
 „Prozorliwyj” – niszczyciel typu Sokoł z końca XIX wieku i I wojny światowej (ex-„Gagara”), a następnie w służbie fińskiej jako S2
 „Prozorliwyj” – niszczyciel proj. 56 z okresu zimnej wojny

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy rosyjskich i radzieckich okrętów